Malaya (Britse Rijk), voormalige Britse kolonie
Malaya (film), een film over bezet Malaya in de Tweede Wereldoorlog
Malaya (geslacht), een geslacht van steekmuggen